Lipoveț (în ) este orașul raional de reședință al raionului Lîpoveț din regiunea Vinnița, Ucraina. În afara localității principale, nu cuprinde și alte sate.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației orașului Lipoveț era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%).

Vezi și 
 Lista orașelor din Ucraina

Note 

Lîpoveț, Lîpoveț, Vinița
Lîpoveț, Lîpoveț, Vinița
Lîpoveț, Lîpoveț, Vinița
Lîpoveț, Lîpoveț, Vinița